Desa Buninagara kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Buninagara (administrativ by i Indonesien, lat -7,02, long 107,50), Jawa Barat, 
 Desa Buninagara (administrativ by i Indonesien, lat -7,03, long 107,44), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar